A Ramosze (rˁ-ms-sw; „Ré szülötte, Ré gyermeke”) ókori egyiptomi név. A Ramszesz név alakváltozata. A szakirodalomban a fáraók és hercegek általában Ramszesz, a közemberek Ramosze néven szerepelnek.

Híres viselői
(A királyi családtagokat lásd a Ramszesz cikkben.)
 Ramosze herceg a XVIII. dinasztia elején, valószínűleg I. Jahmesz fia
 Ramosze, Szenenmut apja (XVIII. dinasztia)
 Ramosze, vezír III. Amenhotep uralkodása alatt (XVIII. dinasztia)
 Ramosze, az amarnai 11. sír tulajdonosa (XVIII. dinasztia); talán azonos az előzővel.
 Ramosze, tábornok a XVIII. dinasztia végén
 Ramosze írnok, a TT7 sír tulajdonosa

Ókori egyiptomi nevek